Макне́лли, Макна́лли, Макнэ́лли (, ) — фамилия ирландского происхождения.

Носители фамилии 
 Макналли, Бернард (род. 1963) — британский футболист и тренер, игрок сборной Северной Ирландии.
  (1935—2011) — ирландский футболист, финалист Кубка Англии в составе клуба «Лутон Таун» (1959).
  (1902—1997) — американский спортивный функционер, чемпион Национальной футбольной лиги в качестве генерального менеджера клуба «Филадельфия Иглз» (1949, 1960).
  (род. 1962) — канадский политик, член Палата общин (1997—2004).
  (род. 1991) — британский игрок в регбилиг, член сборной Уэльса.
  (1934—2020) — британский астроном, директор обсерватории Лондонского университета (1989—1997), вице-президент Королевского астрономического общества (1971—1972).
 Макнелли, Джек (1949—2020) — американский кёрлингист и тренер.
  (1947—2000) — американский карикатурист, лауреат Пулитцеровской премии (1972, 1978, 1985) и Премии Джорджа Полка (1977).
  (1931—2018) — американский спортивный стрелок, участник летних Олимпийских игр (1968, 1972).
  (род. 1983) — ирландская стендап-комедиантка.
  (род. 1952) — американский фотограф Национального географического общества, лауреат 1-го приза World Press Photo в категории «Портреты» (1997).
  (род. ок. 1964) — ирландский игрок в гэльский футбол, чемпион Ирландии в составе команды Дублина (1983), победитель Международной серии в составе сборной Ирландии (1986).
 Макнелли, Джон (1932—2022) — ирландский боксёр, серебряный призёр Олимпийских игр 1952 года.
  (род. 1951) — британский политик, член Палаты общин от Фолкерка (2015—2019).
  (род. 1956) — американский спортивный стрелок, участник летних Олимпийских игр (1984, 1988, 1992, 1996, 2000), чемпион Панамериканских игр по стрельбе из скорострельного пистолета с 25 м (1991).
  (1903—1985) — игрок в американский футбол, чемпион Национальной футбольной лиги в составе клуба «Грин-Бей Пэкерс» (1929—1931, 1936), член Зала славы профессионального футбола (с 1963).
  (1923—1988) — американский политик, мэр Мобила (штат Алабама; 1961—1962.
  (1878—1965) — канадский педагог, канцлер Университета Альберты (1946—1952).
  (род. 1990) — британский регбист, игрок чемпионата Англии в составе клуба «Бат».
  (род. 1972) — британский игрок в боулз, бронзовая медалистка Чемпионата мира на открытом воздухе в четвёрках (2008).
  — канадский политолог, заведующий кафедрой политологии Йоркского университета (1988—1994).
 Макнэлли, Дэйв (1942—2002) — американский бейсболист, чемпион Мировой серии в составе «Балтимор Ориолс» (1962, 1970).
  (1940—2014) — американский сейсмолог, директор сейсмологической лаборатории и основатель Института тектоники Калифорнийского университета в Санта-Крузе, лауреат Премии памяти Рихтмайера (1982).
 Макнелли, Кевин (род. 1956) — британский актёр, известен по роли в серии фильмов «Пираты Карибского моря».
  (1752—1820) — британский юрист, драматург, поэт и шпион.
  (1893—1965) — американский бейсболист, чемпион Мировой серии в составе «Бростон Ред Сокс» (1916) и «Нью-Йорк Янкис» (1923).
  (1860—1916) — американский военнослужащий, участник Второй гражданской войны в Самоа, обладатель Медали Почёта.
  (род. 1971) — британский футболист, обладатель Кубка Шотландии в составе клуба «Селтик» (1995).
  (род. 1989) — британский велосипедист, победитель Тура Британии в горном (2014) и спринтерском (2017) зачётах, серебряный медалист Британского национального трекового чемпионата (2008).
  (1873—1943) — австралийский художник-акварелист, чьи работы входят в частности в собрания Национальной галереи Австралии и Художественной галереи Нового Южного Уэльса.
  (1906—1973) — британский футболист, чемпион Ирландии в составе клуба «Шемрок Роверс» (1939).
  (1890—1955) — американский астроном, директор Джорджтаунской обсерватории (1928—1942), член Королевского астрономического общества (с 1929), декан Медицинской школы Джорджтаунского университета (с 1946).
  (род. 1954) — американский психолог, исследователь тревожных расстройств, профессор Гарвардского университета (с 1995).
  (1931—2002) — американский историк и культуролог, специалист по жанру ужасов, создатель Российского и восточноевропейского центра и Института балканских исследований Бостонского колледжа.
 Макнелли, Рэнди (род. 1944) — американский политик, вице-губернатор и спикер Сената штата Теннесси (с 2017).
  (род. 1972) — ирландская экономистка, профессор Университета Суррея (с 2012).
 Макнэлли, Стивен (1911—1994) — американский актёр.
  (род. 1961) — американский писатель, профессор англистики Университета штата Аризона, лауреат Премии Фланнери О’Коннор за короткий рассказ (1991).
 Макнелли, Терренс (1938—2020) — американский драматург и сценарист, лауреат премий «Тони» за лучшие пьесу (1995, 1996), мюзикл (1993) и либретто к мюзиклу (1993, 1998) и Специальной премии за вклад в театральное искусство (2019), премии «Эмми» за сценарий к телефильму (1990), член Американской академии искусств и литературы (с 2018).
  (род. 1943) — британский политик, член Палаты общин (1979—1983), заместитель лидера Палаты лордов (2010—2013).
  (1894—1976) — британский военнослужащий, участник Первой мировой войны, кавалер Креста Виктории.
  (1907—1993) — игрок в американский футбол, игрок Национальной футбольной лиги в составе клуба «Чикаго Кардиналс».
  (1787—1864) — ирландский католический священник, епископ Клогера (с 1844).
  (1979—2000) — американский разработчик видеоигр, лауреат премии Independent Games Festival в качестве главного разработчика Tread Marks (2000).
  (род. 1973) — американская певица и автор песен.
  (1909—2001) — американский предприниматель, президент картографической компании Rand McNally (1948—1974), член Королевского географического общества.
  (род. 1973) — австралийский бейсболист, участник летних Олимпийских игр (1996).
  (род. 1942) — британский филолог и политик, депутат Европейского парламента в составе фракции «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (1994—2004).

Другое 
 Макнелли — лунный кратер, названный в честь астронома Пола Макнелли.

См. также

Примечания